Clayton Flavio Galván Vento es un político fujimorista peruano.

Nació en Paucartambo, provincia de Pasco, el 12 de noviembre de 1970. Cursó sus estudios primarios y secundarios en su ciudad natal así como sus estudios técnicos agropecuarios. En 1999 fue nombrado Prefecto de Pasco durante el gobierno de Alberto Fujimori. Entre el 2003 y el 2009 cursó la carrera de Ciencias Administrativas en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

Desde las elecciones municipales de 1998 hasta las del 2006 tentó tres veces sin éxito la alcaldía del distrito de Paucartambo. Logró esta nominación en las elecciones municipales del 2010 para el periodo 2011-2014. En las elecciones del 2014 tentó su elección como alcalde provincial de Cerro de Pasco sin éxito. En las elecciones generales del 2016 postuló por el partido Fuerza Popular como congresista por Pasco obteniendo la representación para el periodo parlamentario 2016-2021. Durante su gestión participó en más de 400 proyectos de ley de las que 69 lograron ser aprobadas.  Su mandato se vio interrumpido el 30 de septiembre de 2019 tras la disolución del congreso realizada por el presidente Martín Vizcarra.

Referencias

Pasqueños
Congresistas de Perú 2016-2019
Congresistas por Pasco
Miembros de Fuerza Popular
Alumnado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega
Alcaldes de Paucartambo (Pasco)